O Grande Prêmio do Catar de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 1 de outubro de 2005.
 Corrida: 1 de outubro de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Grande Prémio do Catar
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas
 Site oficial da prova

2005
Catar
Desporto no Catar em 2005